Нико́льское-Прозоро́вское (историческое название Шипилово) — заброшенная усадьба князей Прозоровских в Мытищинском районе Московской области, неподалёку от Марфино.

История названия 
Усадьба сформировалась на базе населённых пунктов Шипилово и Николо-Прозорово в конце XVIII в. В писцовой книге 1548 г. упоминается с. Шипилово. Наличие здесь деревянной церкви Николая Чудотворца обусловило появление двойного названия: в 1623 г. — Шипилово, Никольское тож. На плане Генерального межевания 1784 г. указано Никольское. В 1862 году впервые в названии появилось указание фамилии владельцев: Никольское (Прозоровское, Прозорово, Шипилово). К началу XX века название Шипилово забылось, стали употребляться: Никольское-Прозорово (1912), Николо-Прозоровское (1926) и Николо-Прозорово.

Владельцы 

В первой половине XVI века село Шипилово принадлежало князю Василию Семёновичу Серебряному, род которого прекратился на его сыне. Позже эта местность числилась за боярином Никитой Юрьевым, который выстроил здесь деревянную церковь в честь святителя Николая Чудотворца. В начале XVII века во владение вступили князья Прозоровские: Семён и Матвей Васильевичи. В последующем шипиловская вотчина была раздроблена между несколькими ветвями рода Прозоровских; в петровское время одна из частей оказалась в руках Б. А. Голицына. К 1747 году имение полностью перешло в собственность генерал-аншефа князя Ивана Прозоровского. 

Существующая Никольская церковь была выстроена в 1792 году генерал-майором А. И. Прозоровским,  в ней же и похороненным. После смерти унаследовавшего усадьбу фельдмаршала А. А. Прозоровского, наследников мужского пола не имевшего, в права наследования вступил его троюродный брат, родной брат Андрея Ивановича, генерал-поручик , один из последних представителей этого древнего рода.

В середине XIX века внучка И. И. Прозоровского, княгиня Варвара Юрьевна Трубецкая (1828—1901), выстроила в подражание формам расстрелиевского барокко большой двухэтажный дом, завершённый луковичными фронтонами, и два флигеля. Её муж, П. П. Трубецкой (1822—1892), будучи дипломатом, постоянно жил за границей (где у него родился бастард Паоло, впоследствии знаменитый скульптор), а дочь была женой французского аристократа из рода Биронов.

В пореформенное время Прозоровское принадлежало основателю Болшевской бумагокрасильни Францу Андреевичу Рабенеку, купцу В. Г. Сычёву (в 1890—1892 гг.), в начале XX века — Кузнецову. Последним владельцем (до 1917 года) был В. П. Рябушинский.

Архитектурный ансамбль 
Архитектурный ансамбль усадьбы окончательно сложился к середине XIX века и по состоянию на начало XXI века состоит из следующих  объектов: 

 Главный дом (сер. XIX века, в развалинах)
 Флигели (сер. XIX века)
 Никольская церковь с отдельно стоящей колокольней (1792) создана мастером классицизма из круга М. Ф. Казакова. 
 Грот (конец XVIII века)
 Летний домик (конец XVIII века)
 Оранжереи (конец XVIII века)

«Планировка ансамбля основана на двух взаимно перпендикулярных осях, первая проходит через центр жилого комплекса, пруд и главную аллею парка, вторая совпадает с подъездной дорогой и делит усадьбу на две различные по планировочной структуре части». Сохранилась часть пейзажного парка: гроты, руины, остатки оранжерей, пруд и готическая башня.

Новейшее время 

Кирпичный оштукатуренный двухэтажный дом пришёл в упадок в 1930-х годах, восстановлен в 1950-х с заменой перекрытий. Судя по фильму В. Мотыля «Лес» (1980), во время съёмок усадебный дом ещё находился в приличном состоянии.

На территории усадьбы (как и во многих других) в 1980-х годах строился санаторий. Но здания так и не были достроены, долгострой расположен в стороне от имения. Трёхъярусная колокольня возле церкви была разобрана.

Никольское-Прозоровское как усадьба-памятник уже давно пришла в запустение, однако церковь Николая Чудотворца к 2008 году была полностью отреставрирована (с заменой многих деталей оригинального убранства муляжами в современном вкусе). Восстановлена и колокольня. Сам усадебный дом пытались реставрировать, окружили забором, но вскоре работа встала.

В Мытищинском историко-художественном музее открыта экспозиция, посвящённая Никольскому-Прозоровскому.

Примечания

Ссылки 
 Памятники архитектуры Подмосковья. Усадьба Никольское-Прозоровское 
 Сайт Никольского храма 

Усадьбы Московской области
Городской округ Мытищи

Усадьбы Трубецких
Памятники под угрозой уничтожения